Гвардини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гвардини, Андреа (род. 1989) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гвардини, Романо (1885—1968) — немецкий философ и католический богослов итальянского происхождения.